Staiano ist der Familienname folgender Personen:
 Giò Staiano (1931–2011), italienischer Schauspieler
 Lisa Staiano-Coico (* 1956), US-amerikanische Hochschulleiterin und Politikerin